Ludwig Winckel ist der Name folgender Personen: 

* Ludwig Winckel (Mediziner) (1809–1892), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer 
 Ludwig Winckel (Geodät) (1838–1904), deutscher Geodät und Verbandsfunktionär, siehe DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement #Geschichte